CIK steht für:
 Commission Internationale de Karting, Weltverband für Kartfahren, Ausrichter der Kart-Weltmeisterschaft
 Cytokine-induced killer cell, deutsch Zytokin-induzierte Killerzelle, künstlich erzeugter Typ von NKT-Zellen des Immunsystems zur Behandlung von Tumoren
 Chalkyitsik Airport (IATA-Code), Flughafen von Chalkyitsik, Yukon-Koyukuk Census Area im US-Bundesstaat Alaska

Čik steht für:
 Čik, Nebenfluss der Theiß in der Region Batschka, Vojvodina, Serbien

cik steht für:
 Chitkuli Kinnauri (ISO-639-3-Code), Dialekt aus dem Dialektcluster Kinnauri aus der Gruppe der westhimalayischen Sprachen, gesprochen in Kinnaur, Indien

Abkürzung